Кріс Вайдмен (англ. Chris Weidman; *17 червня 1984, Болдвін, Нью-Йорк, США) — американський спортсмен.
 Денніс Вайдмен, Денніс Ерл Вайдмен (англ. Dennis Earl Wideman, нар. 20 березня 1983, Кіченер) — канадський хокеїст.